São José do Alegre kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 São José do Alegre (ort), Minas Gerais, 
 São José do Alegre (kommun), Minas Gerais, 

Robotskapade Brasilienförgreningar